Crapelet är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Crapelet (1762–1809), fransk boktryckare   
 Georges-Adrien Crapelet (1789–1842), fransk boktryckare
 Louis Amable Crapelet (1822–1867), fransk målare

Franska efternamn